1-я кавалерийская дивизия, воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне. Переименована из Одесской запасной кавалерийской дивизии.

История дивизии 

Формировалась с 6 июля 1941 г. в г. Одесса как Запасной кавалерийский полк г. Одесса по штату № 06/60. Численность полка предполагалась в 3053 чел. К 20 июля численность полка составляла 2107 чел. Было сформировано 6 кав. эскадрона, пулемётный эскадрон, сапёрный эскадрон, ремонтный эскадрон, эскадрон связи и распределительный эскадрон.

17 июля было принято решение о переформировании запасного кав. полка в Запасную кавалерийскую дивизию формируемую по штату № 07/3-№ 07/5 численностью 2931 чел. (управление дивизии, три кавполка и бронеэскадрон). 22 июля дивизия была переименована в 1-ю кавалерийскую дивизию (3-й, 5-й, 7-й кавполки и 9-й бронеэскадрон — 9 танков Т-37). Большинство нач. состава формируемого соединения были призваны из запаса, хотя были и кадровые военные, так же обстояло дело и с рядовыми кавалеристами. Мат частью соединение было обеспечено не полностью. Не хватало 45-мм и 76-мм орудий и части пулемётов.Июль 1941 года. 
В штабе генерал Петров доложил о прибытии командующему Приморской армией генерал-лейтенанту Никандру Евлампиевичу Чибисову. Командарм, широкий в груди, начинающий полнеть, с чёрными густыми усами, закрученными вверх, занятый делами частей, ведущих бой на границе, долго не задерживал Петрова, коротко сказал: 
— Здесь, в Одессе, формируется кавалерийская дивизия. Принимайте командование и заканчивайте её формирование. Прошу вас как можно быстрее укомплектовать полки людьми, оружием и конским составом. Очень скоро вы понадобитесь в боях. С обстановкой ознакомьтесь в оперативном отделе. Да она сейчас вам в деталях пока и не нужна… 
Начальник оперативного отдела генерал-майор В. Ф. Воробьёв, уставший и измотанный, всё же старался быть приветливым, попытался даже улыбнуться. Он коротко рассказал про обстановку на фронте: 
— Пока, слава богу, удерживаем позиции на государственной границе. В некоторых местах даже переходили в контратаки, но небольшие, местного значения. 
— Ну хоть у вас дела неплохи, — вздохнув, сказал Петров. — А то ведь там, севернее, очень и очень неважно. 
— Не хочу вас огорчать и выглядеть пессимистом, но долго мы на границе не продержимся: у противника большое превосходство и наши части понесли уже значительные потери. Мне кажется, предстоят неприятности и у нас. Мы бы удержали линию границы, но войска, которые севернее нас, постепенно отходят. И наш правый фланг, таким образом, уже обтекает противник… 
Вот с такой ориентировкой, понимая, что дивизия, которую ему поручено формировать, может понадобиться в ближайшие дни, Петров приступил к работе. Дивизия комплектовалась призывниками из Одессы и Одесской области. Они были разных возрастов: парни, которым только пришло время служить, стояли в строю рядом с пожилыми мужчинами, много лет уже числившимися в запасе. 
Пришли даже ветераны. Некоторые из них надели буденовки, сохранённые с гражданской войны.

Дивизия формировалась в Котовских казармах на 2-й станции Б. Фонтана.

Командиром 5-го кавалерийского полка, который комплектовался в Котовских казармах, был назначен капитан Фёдор Сергеевич Блинов.

Когда полк был сформирован, при выступлении из Одессы, растянулся полк — 1300 человек — километра на полтора. Хвост колонны ещё вытягивался из Котовских казарм, а голова уже поравнялась с вокзалом, свернули на Пушкинскую. Ещё один перекрёсток — филармония, полк поравнялся с двухэтажным особняком, где жил Пушкин. Полк вышел из Одессы и направился в Лузановку, в которой и расположился. Здесь, под прикрытием деревьев, можно было спрятать коней, замаскировать артиллерию и обозы полка.
Разрыв с правым соседом, 9-й армией, все увеличивался. Командующий Приморской армией Софронов вынужден был, не дожидаясь завершения формирования всей дивизии, послать на правый фланг кавалерийские полки дивизии Петрова, чтобы установить связь с оторвавшимся соседом и разыскать части 30-й дивизии, которая согласно последним указаниям передавалась Приморской армии. Полки кавдивизии и сам генерал Петров метались по огромным степным просторам в поисках частей соседа справа, но всюду происходили неожиданные короткие стычки с противником. К сожалению, нет ни записей, ни воспоминаний об этих скоротечных боях… 
Кавалерийские полки дивизии Петрова, продолжая выполнять задачу по установлению контакта с правым соседом, выдвинулись далеко вперёд, некоторые из них оказались в тылу врага. Они вынуждены были пробиваться через обошедшие их румынские и гитлеровские части, чтобы выйти к своим. В эти дни Петров, рискуя жизнью, метался по степи на старенькой машине, отыскивая подразделения и части своей дивизии, ставя им задачи для выхода на новый рубеж обороны. 
В начальный период войны радиосвязь применялась ограниченно. Ну а телефонной в таких подвижных боях конечно же не было. Поэтому Петров вынужден был при помощи работников штаба и сам лично собирать части дивизии. В этих своих поездках Петров не раз натыкался на вражеские отряды. Опыт манёвренных боёв с басмачами очень пригодился ему в эти дни. 
Наконец Петров собрал почти все части, только про 5-й кавалерийский полк под командованием капитана Блинова… не было известно, где он находится. Петров сам отправился на поиски полка. В районе посёлка Свердлове он вдруг обнаружил этот полк…Полк был построен, и перед его фронтом стояло несколько пленных вражеских танкистов… 
Прорываясь из тыла противника, Блинов построил полк в следующий боевой порядок: впереди сабельные эскадроны, посередине штаб и спецподразделения, а сзади прикрытие — пулемётные тачанки. Вот в таком построении они пробивались к своим. Пытаясь их перехватить и уничтожить, фашисты выслали танки. Но кавалеристы, пустив в ход свою батарею, повредили несколько танков и пробились через заслон. Из подбитых танков конники извлекли пленных. Кавалерийский полк прорвался… 
— Ох и волновались же мы, в штарме боялись — не прорвёшься. Стоило фашистам перекрыть сзади тебя Николаевскую дорогу — и был бы ты как кот в мешке… 
— Трофеи и пленных отправишь в Лузановку, там сейчас мой штаб. А потери есть? 
   – Немалые: двадцать убитых, двадцать пять раненых.

Кавалерийская дивизия генерала Петрова, понёсшая большие потери в боях, была выведена в резерв командующего армией.

Кавалерийская дивизия находилась во втором эшелоне. Конники замаскировали своих коней в зарослях кукурузы.

Сформирована 31 июля 1941 года на базе 9-й армии.

В действующей армии с 31 июля 1941 по 29 августа 1941 года.

Участвовала в обороне Одессы.

28 августа 1941 переименована во 2-ю кавалерийскую дивизию.

Полное название 
 1-я Одесская кавалерийская дивизия

Подчинение

Периоды вхождения в состав Действующей армии 
 с 31 июля 1941 года по 29 августа 1941 года

Боевой состав 
 3-й кавалерийский полк
 5-й кавалерийский полк
 7-й кавалерийский полк
 танковый эскадрон
 комендантский эскадрон
 932-я полевая касса Госбанка

Командиры 
 Сакович, полковник (6 июля 1941 — 15 июля 1941)
 Луканов, майор (15 июля 1941 — 22 июля 1941)
  генерал-майор И. Е. Петров (26 июля — 20 августа 1941)
 полковник А. Д. Алексеев (20 августа — 28 августа 1941)

Примечания

Литература 
 Владимир Васильевич Карпов. Полководец

Ссылки 
 Кавалерийские дивизии РККА периода 1938—1945 гг. Справочник

Кавалерийские дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году